Hiobskirche steht für Kirchen in

Belgien
 Gedächtniskirche Sankt Hiob (Brüssel)
 St. Amandus und St. Hiobskirche, Astene
 St. Hiobskirche (Melen)
 St. Hiobskirche (Puivelde)
 St. Hiobskirche (Schoonbroek)
 St. Hiobskirche (Ukkel)
 St. Hiobskirche (Bolderberg)
Deutschland
 Kapelle St. Jobs (Broichweiden), Würselen
 Der Dulder Job (Steinmehlen), Prüm

Russland
 St. Hiobskirche (Sarow)
 St. Hiobskirche (St. Petersburg)
Weißrussland
 St. Hiobskirche (Minsk)